Chambers County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Chambers County, Alabama 
 Chambers County, Texas